Bağban – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Bağban – centro abitato del distretto di Ucar, in Azerbaigian